Ахуря́н (Западный Арпачай) (, , ) — река, протекающая по Армянскому нагорью на Южном Кавказе. Является левым притоком Аракса. В верхнем течении протекает по территории Армении, в нижнем — по границе Армении с Турцией. Вытекает из Арпиличского водохранилища, впадает в Аракс близ села Багаран.

Название 
В урартской надписи VIII века до н. э. из Сарыкамыша упоминается город Ахуриани, что связывается с названием реки Ахурян. Название «Ахурян» упоминается Мовсесом Хоренаци. По-турецки река называется Арпачай или Западный Арпачай, это название иногда переводят как «Ячменная река» (от : ячмень обыкновенный). А. С Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум» именует эту реку Арпачай и называет её границей России.

Географическая и физическая характеристика 
Река берёт начало на плато на высоте 2023 м, вытекая из созданного в 1950 году Арпиличского водохранилища. Течёт около 15 км на восток по влажным лугам, принимая в себя несколько берущих начало на Кечутском хребте притоков. Здесь берега болотистые, течение медленное.

Затем русло поворачивает на юг и выходит на Ширакское плато. Здесь река течёт по глубокому скалистому ущелью, достигающему местами 400 м глубиной, разрезая на своём пути лавовое поле вулканического происхождения. Несколькими километрами ниже железнодорожной станции Агин Ахурян перегорожен плотиной, образующей Ахурянское водохранилище. В последнее впадает крупнейший приток Ахуряна — река .

Гидрологические режимы реки и притоков, рельеф (геоморфология) и палеонтология бассейна изучены в трудах Думитрашко, Г. К. Габриеляна, С. П. Бальяна, М. О. Давояна.
В геоморфологии бассейна отмечены следы древних речных долин, а также процессы перетекания и перехватов.
В долине Ахуряна северо-западнее Гюмри наблюдаются оползни, нарушающие почвенно-растительный покров и разрушающие поселения. Так, село Мармашен на левом берегу было разрушено до основания и перенесено на туфовую возвышенность.

У села Багаран впадает в Аракс. В районе впадения реки Ахурян в Аракс дорога М-5 меняет индекс на М-9.

Крупные притоки Ахуряна: справа — Карахан, Карс, Чарьюн, Аладжан (река Ани) и Текор, слева — Карангум.

Длина — 186 км, 2/3 которых проходит по армяно-турецкой границе. Площадь водосборного бассейна — 9670 км². На реке построены Карнутское и Ахурянское водохранилища. Воды используются в основном для орошения. Вблизи Гюмри на реке расположена малая Гюмрийская (Ленинаканская) ГЭС, одна из старейших в Армении (пущена в 1928 году).

В 1973 году было заключено соглашение между Правительством СССР и Правительством Турецкой республики о сотрудничестве и строительстве плотины и водохранилища на пограничной реке Ахурян. Армения наделена правом использовать половину стока двух трансграничных рек Аракс и Ахурян которые дополнительно увеличивают баланс водных ресурсов республики на 0,94 км³/год.

В 1985 году у реки Ахурян в Ширакской области началось строительство водохранилища Капси, однако в 1993 году оно было приостановлено. Высота дамбы была доведена до 20 м вместо проектных 73 м. В 2013 году было решено восстановить водохранилище.

В основном в реке встречаются рыбы рода карповые. Наблюдались следующие виды рыб:
 Пёстрый толстолобик (Aristichthys nobilis)
 Жерех (Aspius aspius)
 Карп (Barbus lacerta cyri)
 Усач-чанари (Barbus capito)
 Мурца (Barbus mursa)
 Подуст куринский (Chondrostoma cyri)
 Карп европейский (Cyprinus carpio carpio)
 Куринский пескарь (Gobio persus)
 Чёрный амур (Mylopharyngodon piceus)
 Обыкновенный сом (Silurus glanis)

Побережье 
На левом берегу реки находится второй по величине город Армении — Гюмри. На берегах Ахуряна были расположены четыре из двенадцати древних столиц Армении — Еразгаворс, Ани, Багаран, построенный у устья Ахуряна царём Ервандом III Ервандашат; такие исторические поселения, как Ервандакерт, Мрен, Мармашен. По утверждению архитектора Тороса Тораманяна, в древности было построено 9 мостов через Ахурян на участке от Мармашена до впадения в Аракс. Ширина сводов некоторых из них достигала 23-30 м. Остатки большинства из этих мостов сохранились до сих пор.

В начале XIX века на берегах реки состоялось Арпачайское сражение между российскими и турецкими войсками эрзерумского сераскира Юсуфа-паши.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Притоки Аракса
Реки Ширакской области
Реки Арагацотнской области
Реки Армавирской области
Реки Турции
Водные объекты ила Карс
Пограничные реки